Навалькан ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Кампана-де-Олопеса. Занимает площадь 60 км². Население — 2391 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 115 км.

Покровителями города считаются святой Роке и Нуэстра Сеньора дель Монте.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
  Diputación de Toledo

Муниципалитеты Толедо